Села:
 Дубіївка — Хмельницька область, Шепетівський район
 Дубіївка — Черкаська область, Черкаський район
Залізничні зупинні пункти:
 Дубіївка — зупинний пункт Південно-Західної залізниці